Ел Ромерал има више значења:

 Ел Ромерал (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ромерал, Антонио Перез Медина (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ромерал (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ромерал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ромерал (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ромерал (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ромерал, Ел Хикоте (Лагуниљас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ромерал (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику